Моро́зник куста́рниковый () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Морозник кустарниковый — многолетнее травянистое растение с корневищем. Прикорневые листья в количестве 2 или 3, не перезимовывающие, пальчато-рассечённые на 7—13 листочков, каждый из которых цельный, с мелкозубчатым краем. Цветоносный стебель до 45 см в высоту, слабо ветвистый. Летом надземные части растения обычно отмирают до следующей весны.

Цветки собраны на стебле по 2—3. Околоцветник разделён на 5 долей, у номинативного подвида 3—4 см в диаметре, зелёного цвета, у подвида atrorubens 4—6 см в диаметре, фиолетовый.

Соплодие из сросшихся в основании листовок, в каждой из которых содержится по нескольку семян. Семена цилиндрические, морщинистые, блестящие, чёрно-коричневые, 3,8—4,2×2,1—2,4 см.

Число хромосом 2n = 32.

Ареал 
Морозник кустарниковый родом из Центральной и Восточной Европы. Произрастает в лесах и зарослях кустарников. При выращивании в садах часто дичает, легко распространяясь.

Таксономия

Подвиды и синонимы

Примечания 

Лютиковые
Флора Европы
Ядовитые растения
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Enumeratio Plantarum Вильденова